Костюжино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена в 36 км к югу от райцентра Великие Луки и в 3 км к востоку от волостного центра Поречье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 74 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость [1]

Населённые пункты Великолукского района